Termin  ima više značenja.

 Hemna ligaza, enzim
 Hidroksipropil diskrob fosfat, modifikovani skrob